CY, Cy eller cy kan avse: 

 CY – landskod (ISO 3166) och nationalitetsmärke för Cypern 
 CY – flygbolagskod (IATA) för Cyprus Airways 
 .cy – toppdomän för Cypern
 cy – språkkod (ISO 639-1) för kymriska